De Rally van Monte Carlo 2016, formeel 84ème Rallye Automobile de Monte-Carlo, was de 84e editie van de Rally van Monte Carlo en de eerste ronde van het wereldkampioenschap rally in 2016. Het was de 546e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start was in Gap en de finish in Monte Carlo.

Verslag 
Voor het derde achtereenvolgende jaar ging Sébastien Ogier in de openingsronde van het kampioenschap met de overwinning aan de haal, al was het dit keer niet zo vanzelfsprekend. Tijdens de eerste twee etappes had hij namelijk in Kris Meeke een geduchte concurrent en kon hij zich in het klassement niet losweken van hem. Meeke's Citroën DS3 WRC werd echter getroffen door versnellingsbakproblemen en de parttime-rijder gedurende het seizoen moest zijn auto met een ferme tweede positie in handen aan de kant zetten. Ogier had hierna vrij spel en reed gecontroleerd naar de zege toe. Jari-Matti Latvala reed lange tijd op afstand op plaats drie, maar brak zijn ophanging en moest opgeven. Teamgenoot Andreas Mikkelsen bewees Volkswagen een dienst door tweede te eindigen, terwijl Thierry Neuville, die te kampen had met een onjuiste afstelling van zijn nieuwe Hyundai NG i20 WRC, toch zijn gram haalde door met een goede bandenkeus op twee klassementsproeven een snelste tijd te noteren, en als derde geëindigd voor het eerst het Monte Carlo podium betrad.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage 
 Extra punten werden verdeeld voor de drie beste tijden over de 12,07 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Rally in 2016
Rally van Monte Carlo